Еп'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Еп'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Еп'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер